Le Royal Golf Club des Fagnes, propose un parcours classé par les revues spécialisées parmi les meilleurs européens. Il fut construit dans les années 1920 par le célèbre architecte Tom Simpson. Le terrain est de 6040 m² pour un par de 72. Le club offre un restaurant et un Pro Shop. 

Le président du Conseil d'Administration est Daniel Immel. 

Au  le Conseil d'Administration était composé de Philippe Ghem, vice-président et responsable marketing,  Johan Verhage, directeur sportif et secrétaire, Didier Dukerts, responsable infrastructure hors terrain, Christine Fonsny, responsable Golf Academy, Eliane Mouraux, responsable accueil et intégration des nouveaux membres + éthique et traditions royales , Marie-Paule Pecher, responsable relation clubhouse et animations, Jean-Pol Roussaux, responsable des relations avec la Ville de Spa et de Jalhay, Jean-Louis Zonderman, trésorier. 

Il reçut la note de 17/20 dans l'edition 2008/2009 du Peugeot Golf Guide.

Voir aussi

Articles connexes 

 Ville de Spa
 Balmoral
 Golf 
 Terrain de golf
 Liste des Golfs Royaux de Belgique
 Liste des golfs belges par région
 Tom Simpson (architecte de golf)

Liens externes 

 Golf de Spa
 Fédération Royale Belge de Golf
 Association francophone belge de golf

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1930
Parcours de golf en Belgique
Golf privé
Parcours sans obstacle d'eau
Parcours de golf dessiné par Tom Simpson
Parcours de golf affilié à l'AFG
Royal Golf de Belgique
Royal Golf Club des Fagnes (Spa)
Royal Golf Club des Fagnes (Spa)
Royal Golf Club des Fagnes (Spa)